Радогост — бог торгівлі у західних слов'ян.
 Radegast — чеська пивна марка.
 2581 Радегаст — астероїд.